Эльфледа () — женское имя англосаксонского происхождения. Известные носительницы:

 Эльфледа из Уитби (654—714) — дочь короля Освиу Нортумбрийского, аббатиса, святая.
 Эльфледа Мерсийская (вторая половина VIII века) — дочь короля Оффы Мерсийского, жена короля Этельреда I Нортумбрийского.
 Эльфледа Мерсийская (первая половина IX века) — дочь короля Кёлвульфа I Мерсийского, жена короля Вигмунда Мерсийского.
 Эльфледа Уэссекская (IX—X века) — дочь элдормена Этельхельма, жена короля Эдуарда Старшего.
 Этельфледа (X век) — дочь короля Эдгара Английского.
 Эльфледа Берницийская